Teilhabe steht für:
 Teilhabe (Behinderte Menschen), das „Einbezogensein in der Lebenssituation“ einer Gemeinschaft
 gesellschaftliche Teilhabe, siehe Partizipation
 Eingliederung ins Arbeitsleben, siehe Berufliche Rehabilitation
 philosophisches Konzept aus Platons Ideenlehre, siehe Methexis

Siehe auch:
 Teilhabe- und Integrationsgesetz (Nordrhein-Westfalen 2012)
 politische Teilhabe (Partizipation an politischen Willensbildungs- und Entscheidungsprozessen)
 nukleare Teilhabe (NATO-Konzept)
 Teilhaber – Beteiligung (Begriffsklärungen)